SD (vrachtwagenmerk), een vrachtwagenmerk
Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, fractie in het Europees Parlement met als afkorting S&D
Sicherheitsdienst, Duitse inlichtingendienst tussen 1931 en 1945
SD-kaart, soort flashgeheugen-kaart (Secure Digital card)
South Dakota, afkorting van Amerikaanse staat
Standaarddeviatie, wiskundige term
'Sociale Dienst', populaire naam voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Swaziland, landcode op voertuigen
Standard-definition television, digitale televisie met een lagere resolutie dan High Definition
SD Worx, een Europees sociaal secretariaat, met de hoofdzetel in België.
Stronnictwo Demokratyczne, Democratische Partij (Polen) (Pools: Stronnictwo Demokratyczne, SD), een Poolse politieke partij
Solidariedade, een Braziliaanse politieke partij
Sverigedemokraterna, een Zweedse politieke partij

Zie ook
S.d.
Snapdragon